Ругопс (, буквально — морщинистая морда) — род динозавров, живший 97—92 млн лет назад (сеноманский отдел позднего мелового периода) на территории нынешней североафриканской страны Нигер. Своё название получил из-за того, что голова его была пронизана венами и артериями, оставившими борозды, отпечатавшиеся на черепе. Достигал в длину 4,5 метров, высоты 1,5 метра и веса  410 килограммов  Впервые описали его Пол Серено, Уилсон Конрад в 2004 году по ископаемым остаткам черепа ругопса.

Описание 
Голова была покрыта кожей или панцирем. Отверстия вокруг рыла говорят о наличии мясистой демонстрационной структуры того или иного типа. Череп короткий с закруглённым рылом. Питался падалью, так как зубы были очень маленькими и слабыми. Как и у других абелизавров, ругопс имел очень маленькие передние конечности, которые, по-видимому, были бесполезны в борьбе между особями. Скорее всего, они служили для поддержания баланса передней и задней части туловища.

Галерея

Примечания

Литература 
 Всемирная энциклопедия динозавров — Дугал Диксон — Москва, Эксмо, 2009 — ISBN 978-5-699-22144-8 — С. 185.
 Всё: иллюстрированный справочник о динозаврах — А. Шаранов — Москва, ОНИКС, 2008 — ISBN 978-5-9603-0089-6 — С. 136.

Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Абелизавриды
Фоссилии из меловых отложений Нигера
Фоссилии, описанные в 2004 году